Economy puede hacer referencia a:

Lugares
 Economy (Arkansas), una comunidad no incorporada en Burnett Township, Pope County, Arkansas, Estados Unidos
 Economy (Indiana), Estados Unidos
 Economy (Misuri), Estados Unidos
 Economy (Nueva Escocia), una comunidad no incorporada en Maritime Canada
 Economy (Pensilvania), Estados Unidos
 Old Economy Village, Pensilvania, Estados Unidos